Gerber kan som auktorsförkortning betyda:

 Kurt Gerber
 G. of Bavaria Gerber

Robotskapade auktorsförkortningar